

Patronyme 

  ;
 Jérémy Amelin (1986-), chanteur, producteur, parolier et styliste français ;
 Joseph-Eugène Amelin (1811-1872), préfet du Second Empire ;
  ;
 Isnelle Amelin (1907-1994), femme politique.

Pseudonyme 

 Pierre Egron (1664-1696), un flibustier français.

Toponyme 

 Amelin, village de la voïvodie de Łódź ;
 Amelin, village du powiat de Lubartów, dans la voïvodie de Lublin ;
 Amelin, village du powiat de Parczew, dans la voïvodie de Lublin ;
 Amelin, village de la voïvodie de Mazovie.